Мышехвостник маленький, или Мышехвостник малый () — вид травянистых растений рода  семейства .

Описание

Охрана 
Включён в Красную книгу Чеченской Республики со статусом «1. Очень редкий, под угрозой исчезновения голарктический вид».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Myosurus minimus

Лютиковые